Y – venticinquesima lettera dell'alfabeto latino
У – lettera dell'alfabeto cirillico
Y – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 Y nella codifica degli amminoacidi ordinari, è l'abbreviazione della tirosina

Chimica 
 Y – simbolo dell'ittrio

Cinema 
 Y – film svedese del 1987

Elettrotecnica 
 Y indica la variabile dell'ammettenza, l'inverso (1/Z) dell'impedenza

Fisica 
 Y(4260) è un adrone esotico scoperto dal rivelatore BaBar

Genetica 
 Y indica il cromosoma Y

Geografia 
 Y – cittadina dell'Alaska
 Y – paese della Francia (nel dipartimento della Somme)

Giochi 
 Y – gioco da tavolo moderno, giocato su una scacchiera a forma di Y

Industria automobilistica 
 Y – vettura prodotta dalla Lancia

Matematica 
 y in geometria analitica è il simbolo usato per la variabile rappresentata sull'asse verticale (ordinata)
 y in analisi matematica e in statistica teorica rappresenta la variabile dipendente
 Y – combinatore matematico
 Y è usata raramente nel sistema di numerazione romano, con valore 150

Metrologia 
 Y – simbolo che abbrevia yotta, il prefisso SI che esprime il fattore 1024
 y – simbolo che abbrevia yocto, il prefisso SI che esprime il fattore 10−24

Musica 
 Y – album del gruppo musicale dei Pop Group
 Y. – album della cantautrice spagnola Bebe

Ferrovia 

 Y – denominazione usata per i tre convogli ETR 500 diagnostici   (Y, Y1, Y2)

Letteratura 
 Y – elegia in lingua latina di Hermann Weller che ottenne la medaglia d'oro al prestigioso Certamen Hoeufftianum nel 1938; il poemetto costituiva un atto di accusa contro il razzismo nazionalsocialista

Profumeria 
 Y – profumo della casa di moda Yves Saint Laurent

Targhe automobilistiche 
 Y – targa automobilistica delle forze armate tedesche

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per Y

Altri progetti